Milan Blagojevic ist der Name folgender Personen:

* Milan Blagojevic (Fußballspieler) (* 1969), australischer Fußballspieler
 Milan Blagojević (Handballspieler) (* 1978), serbischer Handballspieler